Hennequin ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hennequin (1842–1887), französischer Schriftsteller
 Denis Hennequin (* 1958), französischer Manager
 Dominique Hennequin, französischer Toningenieur
 Émile Hennequin (1858–1888), französischer Philosoph
 Ferdinand Peter Hennequin (1762–1831), Graf von Fresnel und Curel, österreichischer General
 Maurice Hennequin (1863–1926), französischer Schriftsteller
 Philippe Augustin Hennequin (1762–1833), französischer Maler
 Robert Hennequin (1920–2002), französischer Fußballspieler und -trainer

Sonstiges:
 Point Hennequin, Landspitze von King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis